Франсуа Делаус (; 25 июня 1965) — французский дипломат. С 2016 по 2020 год занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Франции в Туркменистане. Сменил на этом посту Патрика Паскаля, копию верительных грамот вручил 25 августа 2016 года.

Дипломатическая карьера 
1993—1997 — второй секретарь Посольства Франции в Варшаве (Польша).

1997—1999 — работал в Центральном управлении (Европейское сотрудничество).

1999—2004 — второй советник Посольства Франции в Киеве (Украина).

2004—2008 — второй советник Посольства Франции в Бухаресте (Румыния).

2008—2011 — второй советник Посольства Франции в Гааге (Нидерланды).

2011—2014 — слушатель в Дипломатическом и консульском институте при Министерстве иностранных дел Франции (первый выпуск по системе непрерывной профессиональной подготовки).

С августа 2011 по 2016 год работал в центральном управлении, заместителем директора по Кавказу и Центральной Азии.

С августа 2016 года посол Франции в Туркменистане. 15 августа вручил копии верительных грамот в МИД Туркменистана. 25 августа 2016 года — вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и официально вступил в должность. В сентябре 2020 года завершил свою миссию.

Знание иностранных языков 
Франсуа Делаус, помимо родного французского, владеет русским, английским, польским, немецким и румынскими языками.

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография Посла Франции в Туркменистане

Послы Франции
Выпускники Национальной школы администрации (Франция)
Послы Франции в Туркменистане